Копище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Копище — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Копище — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Копище — село в Олевском районе Житомирской области.
 Копище — село в Сарненском районе Ровненской области.